Florian Gerrit Vijent (Amsterdam, 28 november 1961 – Zanderij, 7 juni 1989) was een Nederlands-Surinaamse voetballer. Hij was van 1987 tot het moment van zijn overlijden doelverdediger bij Telstar. Eerder speelde hij voor de amateurverenigingen Blauw-Wit en RCH en de Belgische tweedeklasser Berchem Sport.

Vijent was groot van postuur en werd mede hierom keeper. Hij was in het seizoen 1988/89 uitgeroepen tot de beste keeper van de Eerste divisie. Kort na afloop van het seizoen werd hij samen met teamgenoot Radjin de Haan geselecteerd voor het Kleurrijk Elftal, dat enkele wedstrijden zou spelen in Suriname. Vijent kwam net als de meeste leden van het elftal om toen het vliegtuig kort voor de landing in de buurt van het dorpje Zanderij neerstortte. De Haan overleefde de ramp.

Trivia
 Vijent leek als twee druppels water op Stanley Menzo. Zo zeer zelfs dat Menzo met regelmaat het rijbewijs van Vijent mocht lenen. De twee waren goed bevriend.  
 Vijent werkte tevens in een confectiecentrum te Amsterdam, hij had ook de zorg voor zijn broertjes en zusjes. Zijn jongere broer Patrick kampte met psychische problemen en kwam in die periode in een verpleeghuis terecht. Vijent fungeerde binnen de familie, en met name voor Patrick, als een rustpunt. Op 19 juni 1989, twaalf dagen na de dood van Florian, wierp Patrick zich voor een trein. De broers werden op 22 juni 1989 samen begraven op de De Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.

Vijent, Florian
Vijent, Florian